Миријам Марголис (; Оксфорд, 18. мај 1941) је британска и аустралијска глумица. Добитница је БАФТЕ за најбољу глумицу у споредној улози 1993. године за улогу у филму Доба невиности.

Најпознатија је по улози професорке Младице у филмском серијалу о Харију Потеру. Играла је и у серији Црна Гуја.

Носилац је Ордена Реда Британске империје (ОБЕ) од 2002. године. Осим у Уједињеном Краљевству, Миријам је доста свог времена провела у Аустралији и Италији, а 2013. године је добила и држављанство Аустралије.

Миријам игра бака Веру и у српском филму Поред тебе редитеља Стевана Филиповића који ће бити премијерно приказан 2021. године.

Биографија 
Миријам Марголис је рођена у Оксфорду у Енглеској 18. априла 1941. године од мајке Рут и оца Џозефа Марголиса. Она је јеврејског порекла, а њени преци су у Уједињено Краљевство дошли из Белорусије и Пољске. Похађала је вишу школу у Оксфорду и Њунхем колеџ у Кембриџу. 

Миријам је по сексуалности лезбијка и живи са својом партнерком Хедер Садерланд.

Филмографија 

|-
| 1969 || Добра девојка попут мене || A Nice Girl Like Me || Pensione 'Mama' ||
|-
| 1975 || Песма о старом морнару || Rime of the Ancient Mariner (film)|Rime of the Ancient Mariner || Дороти Вордсворт || 
|-
| 1976 || || The Battle of Billy's Pond || туристички водич || 
|-
| 1977 || || Stand Up, Virgin Soldiers || слон Етел ||
|-
| 1978 || || On a Paving Stone Mounted || перформер ||
|-
| rowspan=2|1980 || || The Apple || Landlady || 
|-
| Буђење || The Awakening || докторка Кадира || 
|-
| 1981 || Црвени || Reds || жена која записује белешке ||
|-
| 1982 || || Crystal Gazing || Водитељка дневника || 
|-
| rowspan=2|1983 || Јентл || Yentl || Сара ||
|-
| || Scrubbers || Џонс || 
|-
| 1984 || Електрични снови || Electric Dreams || Продавачица карата || 
|-
| rowspan=2|1985 || Добар отац || The Good Father || Џејн Пауел|| 
|-
| || Morons from Outer Space || докторка Валас || 
|-
| 1986 || Мала продавница страве || Little Shop of Horrors || стоматолошка сестра || 
|-
| 1987 || ||Body Contact || госпођа Зулу || 
|-
| 1988 || Мала Дорит || Little Dorrit || Флора Финчинг || 
|-
| rowspan=3|1990 || ||  The Fool || госпођа Бауринг ||
|-
| Странац међу нама || Pacific Heights || реалтор || 
|-
| Волим те до смрти || I Love You to Death || госпођа Бока || 
|-
| rowspan=2|1991 || Месарева жена || The Butcher's Wife || Ђина ||
|-
| Поново мртви || Dead Again || дама ||
|-
| 1992 || || As You Like It || Одри || 
|-
| rowspan=2|1993 || Доба невиности || The Age of Innocence || госпођа Мингот|| 
|-
| || Ed and His Dead Mother || Мабел Чилтон || 
|-
| 1994 || Моја бесмртна љубав || Immortal Beloved || Нанет Стричерова ||
|-
| rowspan=2|1995 || Балто || Balto || бака Роузи ||
|-
| Бејб || Babe || Флај, женка бордер колија || само глас
|-
| rowspan=3|1996 || || Different for Girls || Памела || 
|-
| Ромео и Јулија|| Romeo + Juliet || медицинска сестра || 
|-
| Џејмс и џиновска бресква || James and the Giant Peach ||  || rowspan="3" |само глас
|-
| rowspan="4" |1998 || Мулан || Mulan || проводаџија  
|-
| Бејб: Прасе у граду || Babe: Pig in the City || Флај, женка бордер колија
|-
| || Left Luggage || госпођа Голдман || 
|-
| Кенди || Candy || Џисела || 
|-
| rowspan="4"|1999 || Магнолија || Magnolia || Феј Барингер ||
|-
| Последњи дани || End of Days || Мабел ||
|-
| || Dreaming of Joseph Lees || Сајнора Калдони || 
|-
| || Sunshine || Роуз Соненшејн || 
|-
| 2000 || Кућа || House! || Бет || 
|-
| rowspan=2|2001 || || Not Afraid, Not Afraid || перформер || 
|-
| Као пас и мачка || Cats & Dogs || дворска служавка Софи || 
|-
| rowspan=3|2002 || Хари Потер и Дворана тајни || Harry Potter and the Chamber of Secrets || професорка Помона Младица || 
|-
| || Plots with a View || Телма и Селма || 
|-
| || Alone || социјална радница || 
|-
| rowspan=4|2004 || Као Јулија || Being Julia || Доли де Врис || 
|-
| Даме у лаванди || Ladies in Lavender || Доркас || 
|-
| Модиљани || Modigliani || Гертруд Стејн || 
|-
| Љубав у бекству || Chasing Liberty || Maria || 
|-
| rowspan=3|2006 || Плес малог пингвина || Happy Feet || госпођа Астракан || rowspan=3|само глас
|-
| Прошиш'о кроз шољу || Flushed Away || Ритина бака 
|-
| || Sir Billi the Vet || Баронс Чантал Мектоф
|-
| 2007 || || The Dukes || тетка Ви || 
|-
| 2008 || Како изгубити пријатеље и отуђити се од људи || How To Lose Friends and Alienate People || госпођа Ковалски ||
|-
| 2009 || || A Closed Book || госпођа Килбрајд ||
|-
| 2010 || || Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole || госпођа Плитивер || само глас
|-
| 2011 || Хари Потер и реликвије Смрти: Други део || Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2 || професорка Помона Младица || 
|-
| rowspan=2|2012 || || The Wedding Video || Патриша || 
|-
| Покајничко путовање || The Guilt Trip || Анита || 
|-
| rowspan=2|2014 || || The Legend of Longwood || Леди Тирза || 
|-
| Пчелица Маја || Maya the Bee || Краљица || rowspan=2|само глас
|-
| rowspan=2|2017 || Мали вампир || The Little Vampire 3D || Вулфтруд 
|-
| || The Man Who Invented Christmas || госпођа Фиск ||
|-
| 2018 || Пећинци || Early Man || краљица Уфифа || само глас
|-
| 2019 || || H Is For Happiness || госпођица Бамфорд ||
|-
| 2020 || Госпођица Фишер и крипта суза || Miss Fisher and the Crypt of Tears || Пруденс Стенли ||
|-
| 2022 || Поред тебе || - || бака Вера ||
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1941.
Људи из Оксфорда
Енглеске глумице
Британске глумице
Добитници награде БАФТА
Глумци у филмском серијалу Хари Потер
Биографије живих особа